Thòlos – tomba coperta circolare
 Thòlos – piccolo tempio rotondo
 Thòlos – piccolo edificio a pianta centrale che si trovava al centro del cortile del macellum (mercato) cittadino